Тяговый подвижной состав железных дорог Норвегии — по состоянию на 1 января 2008 года Норвежские государственные железные дороги эксплуатируют 36 локомотивов, 191 ед. МВПС и 206 пассажирских вагонов.

Текущий подвижной состав

Локомотивы 

 2 маневровых тепловоза Di 2
 5 тепловозов Di 4, эксплуатируемых в основном на линии Nordlandsbanen
 9 электровозов El 17, 3 из которых используются в качестве маневровых, а 6 - на линии Flamsbana
 22 электровоза El 18, используемых на всех главных железных дорогах.

Электропоезда 
 80 BM69 в составности из 2 или 3 вагонов, для эксплуатации на пригородных линиях в окрестностях Осло, Бергена и Арендала
 16 BM70 в составности из 4 единиц, для эксплуатации на междугородних линиях (среднего расстояния) в окрестностях Осло
 36 BM72 в составности из 4 единиц, используются в окрестностях Осло и Ставангера.
 16 BM73 дальнего следования в составе из 4 единиц, используются на линиях Bergensbanen, Dovrebanen и Sørlandsbanen.
 6 BM73b дальнего следования в составе из 4 единиц, используются на линии Østfoldbanen.

Дизель-поезда 
 14 BM92 в составе из 2 единиц для эксплуатации на пригородных линиях в окрестностях Тронхейма на линии Rørosbanen
 15 BM93 дальнего следования в составе из 2 единиц, используются на линиях Rørosbanen, Nordlandsbanen и Raumabanen.

Рельсовые автобусы 
 3 Y1 используются на линии Bratsbergbanen между городами Шиен и Нутодден.

Нумерация 
Первые две буквы в названии подвижного состава обозначают его тип:
 El: электровоз
 Di: тепловоз
 Skd: маневровый локомотив
 BM: МВПС

Цифры, следующие за буквенным сокращением, обозначают серийный номер. Локомотивы El и Di пронумерованы в хронологическом порядке, начиная с момента их заказа для железных дорог Норвегии. Для электрических МВПС номера начинаются с 62, для дизельных — с 83. После серийного номера следует номер, указывающий на принадлежность к той или иной линии. Он уникален для каждой единицы подвижного состава и состоит из трёх или четырёх цифр.

Окраска 
Традиционно тепловозы и электровозы NSB были окрашены в зелёный цвет, однако в 1970 году этот цвет заменили на красный. Кузов маневровых локомотивов начали окрашивать в жёлтый цвет, а их кабины — в красный. В конце 1990-х — начале 2000-х годов была введена новая цветовая схема с использованием нескольких цветов. Поезда дальнего следования стали окрашивать в голубой и серебристый цвет, региональные — в красный и серебристый, пригородные — в зелёный и серебристый. Грузовые поезда были переданы в эксплуатацию дочерней компании CargoNet и окрашены в серый цвет, поезда «Аэропорт-Экспресс» стали окрашиваться в белый и серебристый цвета, а поезда туристической линии Flåmsbana получили зелёный цвет.

Локомотивы

Моторвагонный подвижной состав

Примечания 

Локомотивы Норвегии
Моторвагонный подвижной состав Норвегии
Железнодорожный транспорт Норвегии
Норвегия